Pyrolycus är ett släkte av fiskar. Pyrolycus ingår i familjen tånglakefiskar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Tånglakefiskar
Pyrolycus